Welte ist der Name folgender geografischer Orte: 

 Bauerschaft im Ortsteil Kirchspiel (Dülmen) der Stadt Dülmen im Kreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen).

Welte, Welté oder Wehlte ist der Familienname folgender Personen: 
 Adalbert Welte (1902–1969), österreichischer Heimatdichter
 Albert Welte (1875–1955), österreichischer Politiker (CS, ÖVP); Vorarlberger Landtagsabgeordneter
 Benedikt Welte (1805–1885), katholischer Theologe, Mitbegründer des Kirchenlexikons (1847–1860)
 Bernhard Welte (1906–1983), deutscher Religionsphilosoph
 Berthold Welte (1843–1918), deutscher Fabrikant und Geschäftsmann, Sohn von Michael Welte
 Dietrich Welte (* 1935), deutscher Geochemiker, Prof. an der RWTH Aachen
 Edwin Welte (1876–1958), deutscher Erfinder, entwickelte das Reproduktionsklavier und die Lichttonorgel, Enkel von Michael Welte
 Emil Welte (1841–1923), deutsch-US-amerikanischer Erfinder, Sohn von Michael Welte
 Erwin Welte (1913–2002), deutscher Agrikulturchemiker
 Ferdinand Welte (1806–1878), deutscher Jurist und Politiker
 Franz Welte (* 1942), Schweizer Journalist
 Gottlieb Welté (* 1748 oder 1749, † 1792), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Harald Welte (* 1979), deutscher Programmierer
 Karl Heinrich Welte (* 1942), deutscher Mediziner
 Kurt Wehlte (1897–1973), deutscher Maltechniker und Restaurator
 Michael Welte (1807–1880), deutscher Erfinder, Spieluhrenmacher und Fabrikant
 Milan Welte (* 2001), deutscher Tennisspieler
 Miriam Welte (* 1986), deutsche Radsportlerin
 Paul H. Welte OP (1930–2017), deutscher Ordensgeistlicher und Theologe
 Philipp Welte (* 1962), deutscher Verlagsmanager
 Tobias Welte (* 1959), deutscher Pneumologe
 Werner Welte (1948–1995), deutscher Anglist

Welte  bezeichnet auch:
 Welte Fahrzeugbau, Hersteller von Spezial- und Forstfahrzeugen, Umkirch bei Freiburg
 Welte-Wenu GmbH, Internationale Firmengruppe mit Sitz in Neu-Ulm, Hersteller von Gelenkwellen, Fluid- und Rohrbiegetechnik
 M. Welte & Söhne, Hersteller von selbstspielenden mechanischen Musikinstrumenten sowie deren amerikanische Niederlassung M. Welte & Sons
 Welte-Mignon-Reproduktionsklavier, mechanisches automatisches Musikinstrument, das als erstes die weitgehend authentische Aufnahme und Wiedergabe von Klavierstücken ermöglichte

Siehe auch:
 Velte